Лос Чикерос има више значења:

 Лос Чикерос (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Чикерос (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Чикерос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Чикерос (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Чикерос (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чикерос (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чикерос (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Чикерос (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику